Список автомобильных дорог местного значения''' муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 ноября 2008 года № 406).

Общая протяжённость составляет 158,4 км., из них с асфальтовым покрытием 28,7. В 2009 году согласно Лесному плану за счет субвенций из федерального бюджета силами подрядных организаций осуществляется строительство лесохозяйственной дороги с твердым покрытием протяженностью 26 километров, которая соединит 4 деревни Ишимбайского района — Кулгунино, Калу-Айры, Кабясово и Ялтаран.

Автодороги используются для автобусного сообщения из Ишимбая, Стерлитамака.

Ишимбайский район
Списки дорог
Автомобильные дороги Башкортостана